Het jaar 160
Het getal 160
160 (dichtvorm), een gedicht van 160 tekens